Sahla ist der Name von
 Wüstung Sahla im Burgenlandkreis

Familienname
 August Abraham von der Sahla (1643–1685), sächsischer Kreishauptmann und Kammerherr
 Ernst Christoph August von der Sahla (1791–1815), deutscher Attentäter
 Margarethe von der Saale, auch Margarethe von der Sahla, (1522–1566), Ehefrau von Landgraf Philipp von Hessen

Siehe auch:
 Sala
 Salah